CCG Profiles е програма за проектиране на дограма на българската фирма CCG.

История 
Първата версия излиза през 1995 г. под името Alumin, като целта е да се създаде програма за проектиране и изчисляване на алуминиева дограма под Windows. През 1999 г. името на програмата е сменено на Profiles и в софтуера са добавени възможности за изчисляване на PVC и дървена дограма. Актуалната версия е 10.

Възможности 
Profiles обхваща голяма част от дейността на фирмите, занимаващи се с производство на алуминиева, PVC и дървена дограма.

Основните компоненти са: чертане, офериране, оптимизация, материали, склад.

Проектиране 
Могат да се проектират различни конструкции от алуминиева и PVC дограма: прозорци, врати, балконски врати, окачени фасади, витрини, многокрили с произволен брой крила, плъзгащи, тип „фолксваген“, „хармоника“, арки, трапеци, крило в крило и др.Осигурена е възможност за смяна на размерите на конструкцията, закръгленията при арки, отрезите при трапеци, местоположение на делители, ширина на крилата, на всеки етап от проектирането.При създаване на всеки нов обект Profiles автоматично остойностява профилите и аксесоарите в зависимост от избрания стандарт или прототип. При смяна на профилите и аксесоарите автоматично се преизчисляват физическите размери на крила и делители.

Материали 
Софтуерът автоматично изчислява всички необходими за производството материали: профили, аксесоари, обкови, стъкла, стъклопакети;
Програмата има вградена оптимизация на разкроя на линейните материали (профили).Програмата генерира различни видове справки, включващи: оферта, себестойност, спецификация, материали, разкрой, стъкла, стъклопакети, неправилни стъклопакети, дъги, аксесоари и т.н.

Ценообразуване 
В CCG Profiles се ползват потребителски формули за изчисляване на цената. Могат да се включат допълнителни разходи за услуги (доставка, монтаж и др.), както и отстъпки за даден модул или за цяла поръчка.

Бази данни 
Програмата дава възможност на потребителя да създава и поддържа база данни на профили и аксесоари с описание на физическите размери на основните профили; цени, валути; брак; база данни на стъкла и стъклопакети. Има изградени примерни бази на основни системи профили – Altest, Blick, Etem, Europa, Exalco, Kommerling, Profilink, Thyssen, Trocal, Veka, Winhouse, Weiss Profil и др.

Администриране 
Настройките и ограниченията за работа с Profiles са включени в отделен програмен модул Admin. Те осигуряват възможност за избор на език за работа (български, руски, английски, немски); превод на програмата на други езици; избор на система профили; избор на автоматични циркуляри за рязане на профили (KABAN, ELUMATEC, MURAT и др.); Import/Export и други.

Отзиви и награди 
На 62-рия Международен технически панаир Пловдив 2006 г. програма CCG Profiles е отличена със златен медал.

За програмата са публикувани статии с положителни оценки в българското списание АМС Аспекти и сръбското Aluminium & PVC magazin.
По неофициални данни, CCG Profiles е една от най-разпространените в България програми за проектиране на дограма, като редица фирми – производители и вносители на профили (Etem, Blick, Veka, Weiss Profil, Exalco, Profilink, Altest, Profilko, Roplasto) я предлагат на своите клиенти.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Приложен софтуер